Heptagenioidea är en överfamilj av dagsländor. Heptagenioidea ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Heptagenioidea 157 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Heptagenioidea